Team Qhubeka NextHash (UCI Team Code: TQA) var et sydafrikansk World Tour-hold.

I 2015 fik holdet som Pro Continental-hold wildcard til Tour de France, og blev derved det første afrikanske hold, der deltog i løbet. Holdets Steve Cummings vandt en etape under løbet, endda på Mandela Day, og havde desuden Daniel Teklehaimanot fire dage i den prikkede bjergtrøje.

I 2020 var det planen at Virtu Cycling Group skulle overtage en tredjedel af aktierne til selskabet bag holdet, men aftalen blev aldrig ført ud i livet. Bjarne Riis som også var medejer i Virtu Cycling Group, bliver team manager på holdet i starten af 2020. I november samme år fratrådte han igen.

Efter 2021-sæsonen blev den professionelle satsning lukket.

Sæsoner

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold